Aanholt ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick van Aanholt (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Philipine van Aanholt (* 1992), Seglerin aus Curaçao